Gogg ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Gogg (1938–2000), österreichischer Kabarettist, Schriftsteller, Komponist, Chansonnier, Drehbuch- und Hörfunk-Autor
 Moritz Gogg (* 1974), österreichischer Opernsänger mit der Stimmlage Bariton
 Winfried Gogg (* 1970), deutscher Handballspieler und -trainer

GOGG steht für:
 Flughafen Ziguinchor (ICAO-Code), Flughafen im Senegal

Siehe auch:
 Gog
 Gok
 Gock
 Goc

Abkürzung